Made in Heaven () — многозначный термин:

 Made in Heaven — альбом рок-группы «Queen» 1995 года.
 Made in Heaven — песня Фредди Меркьюри, вышедшая на его сольном альбоме Mr. Bad Guy, а также на одноимённом альбоме рок-группы «Queen».
 «Сделано в раю» — американский фильм 1987 года.
Made in Heaven — Стенд Энрико Пуччи в манге "JoJo's Bizarre Adventure:Stone Ocean"